Tanzaniaanse hockeyploeg (mannen)
 Tanzaniaanse hockeyploeg (vrouwen)